Vicky – diminutivo del nome di persona inglese Victoria
 Vicky – conduttrice radiofonica italiana
 Vicky – personaggio della serie animata Due fantagenitori
 Vicky – personaggio delle serie Vicky il vichingo del 1974 e del 2013 e del film omonimo
 Naseem Vicky – comico e attore pakistano
 Vicky Léandros – cantante greca

Pagine correlate 
 Vicki